Capitolio puede referirse a la Colina Capitolina, una de las siete colinas de Roma, o a:

Lugares 
 El Capitolio de Dougga, templo romano en la antigua ciudad de Dougga (Túnez).
 El Capitolio de La Habana, icono arquitectónico de la capital cubana.
 La estación Capitolio del Metro de Caracas.
 La place du Capitole en Toulouse (Francia).

Edificios administrativos 
 Capitolio Federal de Venezuela.
 Capitolio Nacional de Colombia, sede del Congreso de la República de Colombia.
 Capitolio de Puerto Rico, sede de la Cámara de Representantes y Senado de Puerto Rico.
 Capitolio de Valencia, sede del gobierno del estado de Carabobo (Venezuela).
 Capitolio de Toulouse, sede del Ayuntamiento de esta ciudad francesa.

Estados Unidos 
El Capitolio de los Estados Unidos o alguno de los capitolios estatales, listados en el Anexo:Capitolios estatales de Estados Unidos.

Miscelánea 
 Capitolio TV, canal de televisión venezolano.
 Orquesta del Capitolio de Toulouse.

Véase también 
 Capitol (desambiguación)